Mattias Norström, švedski hokejist, * 2. januar 1972, Stockholm, Švedska.

Norström je v švedski ligi igral za kluba Mora IK in AIK IF. Leta 1992 je bil kot 48. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je zaigral v sezoni 1993/94. Po treh sezonah je prestopil k Los Angeles Kingsom, kjer je igral enajst sezon, nato pa še dve za Dallas Starse. V ligi NHL je skupaj odigral 903 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 18 golov in 146 podaj, ter 56 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in pet podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je z reprezentanco obakrat osvojil peto mesto, ter šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate in dveh srebrnih medalj.

Statistika kariere

|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 4
| 3
| 7
|
| 28
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 22
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 17
| 2
| 3
| 5
|
| 40
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 93/94
|
| 55
| 1
| 9
| 10
| -7
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 93/94
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 94/95
|
| 63
| 9
| 10
| 19
| -1
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 94/95
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +2
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| New York Rangers
| NHL
| 95/96
|
| 25
| 2
| 1
| 3
| +5
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 95/96
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| -8
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 96/97
|
| 80
| 1
| 21
| 22
| -4
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 97/98
|
| 73
| 1
| 12
| 13
| +14
| 90
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 98/99
|
| 78
| 2
| 5
| 7
| -10
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 1
| 13
| 14
| +22
| 66
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 0
| 18
| 18
| +10
| 60
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| -4
| 18
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 01/02
|
| 79
| 2
| 9
| 11
| -2
| 38
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 0
| 6
| 6
| 0
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| +6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 03/04
|
| 74
| 1
| 13
| 14
| -3
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 0
| 7
| 7
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 05/06
|
| 77
| 4
| 23
| 27
| -3
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 06/07
|
| 62
| 2
| 7
| 9
| -20
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 06/07
|
| 14
| 0
| 2
| 2
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 07/08
|
| 66
| 2
| 11
| 13
| +3
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1173
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 188
| bgcolor="#7FFF00" | 224
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 960
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 

 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Hokejisti Mora IK
Hokejisti AIK
Hokejisti Binghamton Rangers
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Dallas Stars